

Giorno 1 (15 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Kevin Anderson [11],  John Isner [16],  Lucas Pouille [18],  Philipp Kohlschreiber [27]
 Singolare femminile:  Venus Williams [5],  CoCo Vandeweghe [10],  Sloane Stephens [13],  Dominika Cibulková [24],  Peng Shuai [25],  Ekaterina Makarova [31]
 Programma della giornata

Giorno 2 (16 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Roberto Bautista Agut [20],  Milos Raonic [22],  Mischa Zverev [32]
 Singolare femminile: Kristina Mladenovic [11],  Petra Kvitová [27]
 Programma della giornata

Giorno 3 (17 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Pablo Cuevas [31]
 Singolare femminile:  Julia Görges [12],  Anastasia Pavlyuchenkova [15],  Daria Kasatkina [22],  Daria Gavrilova [23]
 Doppio maschile:   Santiago González /  Julio Peralta [13],  Ivan Dodig /  Fernando Verdasco [14]
 Doppio femminile:  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez [9]
 Programma della giornata

Giorno 4 (18 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  David Goffin [7],  Stan Wawrinka [9],  Sam Querrey [13]
 Singolare femminile:  Garbiñe Muguruza [3],  Johanna Konta [9],  Anastasija Sevastova [14],  Elena Vesnina [16],  Mirjana Lučić-Baroni [28]
 Doppio maschile:  Raven Klaasen /  Michael Venus [8],  Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos [12] 
 Doppio femminile:  Kiki Bertens /  Johanna Larsson [7]
 Programma della giornata

Giorno 5 (19 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Jo-Wilfried Tsonga [15],  Gilles Müller [23],  Damir Džumhur [28],  Andrey Rublev [30]
 Singolare femminile: Jeļena Ostapenko [7],  Kiki Bertens [30]
 Doppio maschile:  Henri Kontinen /  John Peers [2],  Feliciano López /  Marc López [9]
 Programma della giornata

Giorno 6 (20 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile: Alexander Zverev [4],  Juan Martín del Potro [12],  Albert Ramos Viñolas [21],  Adrian Mannarino [26],  Richard Gasquet [29]
 Singolare femminile:  Ashleigh Barty [18],  Agnieszka Radwańska [26],  Lucie Šafářová [29]
 Doppio maschile:   Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut [4],  Jamie Murray /  Bruno Soares [5]
 Doppio femminile: Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua [3],  Alicja Rosolska /  Abigail Spears [15]

Giorno 7 (21 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Pablo Carreño Busta [10],  Nick Kyrgios [17],  Diego Schwartzman [24]
 Singolare femminile:  Magdaléna Rybáriková [19],  Anett Kontaveit [32]
 Doppio femminile:  Raquel Atawo /  Anna-Lena Grönefeld [12],  Nicole Melichar /  Květa Peschke [13]
 Programma della giornata

Giorno 8 (22 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Dominic Thiem [5],  Novak Đoković [14],  Fabio Fognini [25]
 Singolare femminile:  Caroline Garcia [8],  Barbora Strýcová [20]
 Doppio maschile:  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin [10],  Rajeev Ram /  Divij Sharan [16]
 Doppio femminile:  Shūko Aoyama /  Yang Zhaoxuan [11],  Chan Hao-ching /  Katarina Srebotnik [14],  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková [16]
 Doppio misto:  Latisha Chan /  Jamie Murray [1],  Casey Dellacqua /  John Peers [2],  Květa Peschke /  Henri Kontinen [4]
 Programma della giornata

Giorno 9 (23 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Rafael Nadal [1],  Grigor Dimitrov [3]
 Singolare femminile:  Elina Svitolina [4]
 Doppio maschile:  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo [1],  Marcin Matkowski /  Aisam-ul-Haq Qureshi [15]
 Doppio femminile:  Latisha Chan /  Andrea Sestini Hlaváčková [1],  Lucie Šafářová /  Barbora Strýcová [4],  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan [6]
 Doppio misto:  Chan Hao-ching /  Michael Venus [7]
 Programma della giornata

Giorno 10 (24 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Tomáš Berdych [19]
 Singolare femminile:  Karolína Plíšková [6],  Madison Keys [17]
 Doppio femminile:  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai [8],  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu [10]
 Doppio misto: 
 Programma della giornata

Giorno 11 (25 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Angelique Kerber [21]
 Doppio maschile:  Bob Bryan /  Mike Bryan [6]
 Doppio misto:  Andrea Sestini Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin [6]
 Programma della giornata

Giorno 12 (26 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:
 Doppio femminile:   Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina [2]
 Doppio misto:   Ekaterina Makarova /  Bruno Soares [3] 
 Programma della giornata

Giorno 13 (27 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Simona Halep [1]
 Doppio maschile:  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah [11]
 Programma della giornata

Statistiche finale singolare femminile

Giorno 14 (28 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Marin Čilić [6]
 Doppio misto:  Tímea Babos /  Rohan Bopanna [5]
 Programma della giornata

Statistiche finale singolare maschile

Australian Open 2018